Баккан:

 Баккан — провинция во Вьетнаме.
 Баккан — город во Вьетнаме, столица провинции Баккан.